La collaboration désigne d'une façon générale l'acte de collaborer.

 Dans le sens commun, la collaboration est un processus où deux ou plusieurs personnes s’associent pour réaliser un travail suivant des objectifs communs :
 Collaboration en entreprise 

 Lors de l'occupation d'un pays, la collaboration est la politique de coopération active avec un occupant ennemi.
 En particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, la collaboration fait référence à une adhésion, un soutien ou une acceptation plus ou moins intéressée et active de l'occupation nazie en Europe, ou de l'occupation japonaise en Asie :
 Collaboration dans l'Europe occupée par les nazis ;
 Collaboration en France ;
 Collaboration en Belgique ;
 Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale ;
 Gouvernements collaborateurs chinois.

 Collaboration est une pièce de théâtre de Ronald Harwood (2008).